Het ATP-toernooi van Dubai 2015 werd van 23 tot en met 28 februari 2015 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijk­namige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

De titel in het enkelspel werd gewonnen door de Zwitser Roger Federer. Hij versloeg in de finale de Serviër Novak Đoković. Het dubbelspel werd gewonnen door de Indiër Rohan Bopanna en de Canadees Daniel Nestor.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai